Cheaper by the Dozen pode se referir a:

 Cheaper by the Dozen, livro de 1948
 Cheaper by the Dozen (1950), filme de 1950
 Cheaper by the Dozen (2003), filme de 2003
 Cheaper by the Dozen 2, filme de 2005.
 Cheaper by the Dozen (2022), filme de 2022

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura